Bretagne steht für:

 Bretagne, Region in Frankreich

Gemeinden in Frankreich:

 Bretagne (Indre) im Département Indre
 Bretagne (Territoire de Belfort) im Département Territoire de Belfort
 Bretagne-d’Armagnac im Département Gers
 Bretagne-de-Marsan im Département Landes

französische Schiffe:

 Bretagne (Schiff, 1766), 110-Kanonen-Linienschiff (1767–1796)
 Bretagne (Schiff, 1855), 130-Kanonen-Linienschiff (1855–1865)
 Bretagne (Schiff, 1913), Schlachtschiff (1915–1940)
 La Bretagne (1885), Transatlantik-Passagierdampfer (1886–1923)
 Bretagne (Schiff, 1989), Fähre (seit 1989)
 Bretagne (D655), Fregatte der Aquitaine-Klasse (seit 2018), siehe FREMM

Bretagne ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles de Bretagne (1425–1450), Angehöriger der bretonischen Herzogsfamilie
 Pierre Bretagne (1881–1962), französischer Jurist und Komponist

Siehe auch:

 Sud-Ouest Bretagne, zweimotoriges französisches Kurzstrecken-Verkehrsflugzeug der 1940er Jahre